Rudow steht für:
 einen Ortsteil im Berliner Bezirk Neukölln, siehe Berlin-Rudow
 einen Ortsteil der Stadt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern
 Rudow (Lenzen), ein Wohnplatz bei Lenzen (Elbe), namensgebend für den Rudower See
 Rudow (Fürstenberg/Havel), Wüstung im Norden des Landes Brandenburg

Rudow ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Rudow (* 1947), deutscher Psychologe
 Ferdinand Rudow (1840–1935), Entomologe
 Juri Rudow (1931–2013), sowjetischer Fechter

Siehe auch:
 Rudo (Begriffsklärung)
 Rudau